Agis Winding
 Alberte Winding
 Andréas Winding (1928-1977), photographe français
 August (Henrik) Winding (1835-1899), compositeur, pianiste et pédagogue danois
 Everyday Is a Winding Road (1996), chanson de l'artiste américaine Sheryl Crow.
 Frank Winding
 Geneviève Winding, (1927-2008), monteuse française
 Johannes Winding Harbitz (1831, Askvoll  1917, Vestre Aker)
 Kai Winding
 The Incredible Kai Winding Trombones
 Kasper Winding
 Nicolas Winding Refn (1970-)
 Ole Winding (Vinding)
 Thomas Winding (1936-2008), scénariste et acteur danois
 Victor Winding (1929-2014), acteur britannique
 Bennet Windinge
 Hoff & Windinge

 "The Long and Winding Road"
 Winding Heat
 Winding Stairs
 The Winding Sheet
 le pull-winding

Homonymie de patronyme